Riffel kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Riffel (bergstopp i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 
 Riffelsattel, bergspass, Niederösterreich, Politischer Bezirk Lilienfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar